Captiva – CDP della Florida
Captiva Island – isola della Florida
Captiva – album dei Falling Up del 2007
Chevrolet Captiva – automobile